Mannshalm ist der Name folgender Orte:

 Mannshalm (Gemeinde Allentsteig), Ortschaft und Katastralgemeinde von Allentsteig, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Mannshalm (Gemeinde Schweiggers), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schweiggers, Bezirk Zwettl, Niederösterreich